Jern även skrivet Järn, är ett svenskt efternamn, som  har använts som soldatnamn. Den 31 december 2022 var följande antal personer folkbokförda i Sverige med namnvarianterna
 Jern 584 (plus 9 som förnamn)
 Järn 155
Totalt blir detta 739 personer.

Personer med efternamnet Jern eller med varianter av detta namn

 Alexander Jern (1853–?), porträttfotograf
 Bror Edvard Järnh (1879–1956), ingenjör
 Britt-Marie Jern (född 1950), skulptör
 Christina Jern (född 1962), neurolog, professor
 Erik Jern (1904–1949), ingenjör
 Johan Jern (född 1958), opera- och musikalsångare, bas
 John Jern (född 1973), musiker
 Knut Jern (1885–1948), skulptör
 Levi Jern (1893–1973), finländsk jordbrukare och politiker
 Martin Jern (född 1978), regissör och författare
 Mikael Jern (1946–2019), dataingenjör och entreprenör
 Peter Järn (född 1965), skådespelare
 Sverker Jern (född 1954), läkare, professor

Källor

Se även
 Hjern – svenskt efternamn

Svenska efternamn
Soldatnamn